В настоящее время Вьетнам не располагает промышленными атомными реакторами, однако, планировал построить от 4 до 8 реакторов в ближайшем будущем. Начало строительства первого реактора было запланировано на 2019 год, но впоследствии было отменено.

История и экономика 
Исследования по возможности использования атомной энергетики в стране велись с начала 1980-х годов. В рапорте 1995 года было сказано: «Примерно к 2015 году, когда спрос на электроэнергию достигнет 100 млрд кВтч, ядерная энергетика должна быть введена в строй, для удовлетворения непрерывно растущего спроса страны на электроэнергию.» Текущие потребности практически вдвое превышают эту цифру, а ввод в строй первого реактора ожидается лишь к 2025 году.

Электропотребление во Вьетнаме росло с 26,1 ТВт*ч в 2000 году , до 115,1 ТВт*ч в 2012 году , то есть в среднем на 15% ежегодно. Примерно треть электроэнергии вырабатывают гидроэлектростанции, ещё треть — угольные, четверть нефтяные и газовые. Около 5 % страна импортирует из Китая.

Рост потребностей провоцирует рост мощностей. Быстро наращивается производство угольных электростанций. Планируется существенное увеличение их доли с текущих 25% 2015 года до 46% к 2020 году, и 55% к 2030 году. Весьма вероятно, в ближайшем будущем Вьетнам столкнется с экологическими проблемами из—за угольных электростанций, подобным китайским. Мощности гидроэлектростанций также активно наращиваются, однако у этого роста существует практический предел, и ряд сложностей. Есть проблемы с определением новых подходящих мест для постройки мощных ГЭС. Кроме того, мешают использованию ГЭС и сложные погодные условия. Потому доля их падает в прогнозах с 33% 2015 года до 26% к 2020 году, и 16% к 2030 году.

Быстро растущий спрос, в том числе и за счёт электрификации сельских областей, а также стремление к диверсификации источников энергии, подтолкнули Вьетнам к развитию атомной энергетики.

В 2006 году правительство озвучило планы на введение в строй 2 гигаватт атомных мощностей к 2020 году. В августе 2007 года правительство одобрило план развития атомной энергетики, с целью введения 8 гигаватт к 2025 году. В середине 2008 года был принят основной закон по атомной энергетике, разработан каркас для правовой и управленческой деятельности.

В октябре 2008 года были выбраны места для двух первых АЭС, на побережье в провинции Ниньтхуан, а именно Фуокдинь и Виньхай. В июне 2010 года Вьетнам объявил, что он планирует построить 14 ядерных реакторов на восьми участках в пяти провинциях к 2030 году, общей мощностью 15 ГВт. Дополнительные шесть участков включают:
 Бин Тянь (провинция Ниньтхуан)
 Суанфыонг (провинция Фуйен)
 Хоаймой (провинция Биньдинь)
 Дыктханг (провинция Куангнгай)
 Дыктан (провинция Куангнгай)
 Ку Суан (провинция Хатинь)
Планы на участки не менялись по данным на начало 2014 года.

Все ведущие производители реакторов выразили желание участвовать в этом проекте. Выиграли конкурс Россия и Япония. Россия согласилась кредитовать и построить 2 реактора, с опционом на ещё 2, по 1000 МВт каждый. Подобное соглашение было заключено и с Японией.

Оператором всех АЭС во Вьетнаме будет госкомпания Vietnam Electricity Holding Co. (EVN).

Первоначально, строительство первой АЭС предполагалось начать уже в 2014 году.

В январе 2014 года, правительство Вьетнама заявило о сдвиге сроков реализации ядерной программы на 4 — 6 лет, в связи с продолжающимися переговорами по технологиям и финансировании. Ранее, атомное агентство Вьетнама настаивало на задержке программы, для проведения более тщательной подготовки.

В январе 2015 года, атомное агентство Вьетнама заявило об очередных сдвигах начала строительства — на 2019 год.

В ноябре 2016 Вьетнам окончательно отказался от строительства АЭС до 2030 года.

Планировавшиеся АЭС и энергоблоки Вьетнама

АЭС Ниньтхуан-1 

АЭС Ниньтхуан-1 являлась главным проектом вьетнамской атомной энергетики. Переговоры по ней находятся на наиболее продвинутой стадии.

В октябре 2010 года Вьетнам подписал межправительственное соглашение с Россией о строительстве Росатомом и его дочерними структурами первой атомной электростанции в стране — Ниньтхуан-1 в Фуокзине, использующей два реактора ВВЭР-1000 (позже к ним будут добавлены ещё два). Первоначально, строительство планировалось начать в 2014 году, а первый блок планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 году. Обеспечивать поставке топлива и забор отработанного ядерного топлива на весь жизненный цикл АЭС должен был Росатом. Также российская сторона обучала вьетнамских специалистов-атомщиков.

В дальнейшем проект АЭС был заменён на более совершенный АЭС-2006, с реакторами типа ВВЭР-1200. Сроки ввода в эксплуатацию сдвинулись на 2025 год.

В ноябре 2015 года дата ввода в эксплуатацию была перенесена с 2024–2025 на 2028 год, пока через год Вьетнам окончательно отказался от строительства АЭС.

АЭС Ниньтхуан-2 

В октябре 2010 года, одновременно с российским, был подписан договор между Вьетнамом и Японией, по строительству АЭС Ниньтхуан-2 в районе , с двумя энергоблоками по 1000 МВт, с дальнейшим расширением на ещё два энергоблока. EVN выдвигала шесть прикладных критериев, в том числе, использование последних моделей реакторов, стабильные поставки топлива, поддержку местной индустрии, финансовую поддержку и подготовку персонала (Япония обязалась подготовить 1000 специалистов для АЭС Ниньтхуан-2. В январе 2015 года компания Westinghouse обязалась подготовить этих специалистов).

Начало строительство первого энергоблока предполагалось начать в 2015 году и ввести в эксплуатацию 2024 году. Японское министерство экономики, торговли и промышленности (METI), подтвердило финансирование и страхование до 85 % от общей стоимости. 
В январе 2012 года межправительственное соглашение было согласовано и вступило в силу. Станцию должен был строить консорциумом международного развития ядерной энергии Японии .

В январе 2014 года поступило сообщение, согласно которому сроки строительства вьетнамских АЭС, возможно, сдвинутся на более отдалённое время. Конкретные сроки начала строительства АЭС Ниньтхуан-2 не были озвучены.

Другие проекты 
В марте 2012 года было подписано межправительственное соглашение между Вьетнамом и Южной Кореей, чтобы в том же году начать технико-экономическое обоснование для строительства в апреле четырёх корейских усовершенствованных ядерных реакторов APR 1400 (1400 МВт).

Кроме России, Японии и Южной Кореи, в период с 2007 по 2014 Вьетнамом были заключены соглашения по мирному атому с Францией, США и Канадой.

См. также: Атомная энергетика Индии

Примечания 

Ядерная энергетика по странам